Cihat Abaoğlu (* 1914 in Konya, Türkei; † 25. Dezember 1979 in Istanbul) war ein türkischer Arzt.

Leben 
Abaoğlu ging in Izmir zur Schule. 1939 absolvierte er die Medizinische Fakultät der Universität Istanbul. Von 1942 bis 1945 spezialisierte er sich an der Medizinischen Militärakademie Gülhane als Internist. 1947 erreichte Abaoğlu den Grad Doçent. 1949 ging er in die USA und arbeitete zwei Jahre lang an der Columbia University in New York. 1954 ging er in die Türkei zurück. 1961 wurde er Professor. Er leitete Kliniken der Medizinischen Fakultät Çapa. Von 1965 bis 1968 war er der Dekan der Medizinischen Fakultät. 

Abaoğlu ist Autor zweier Klassiker der türkischen Medizin:
 Semptomdan Teşhise. Istanbul 1952
 Teşhisten Tedaviye. Istanbul 1953

Militärperson (Türkei)
Mediziner (20. Jahrhundert)
Internist
Person (Istanbul)
Türke
Geboren 1914
Gestorben 1979
Mann